Ramon Banús i Crusellas (Santa Perpètua de Mogoda, 1947), alcalde de Sant Quirze Safaja
 Ramón Banús Mongrell (Guatemala, 1938), pintor